CTW, sigle composé des trois lettres C, T et W, peut faire référence à :
 Children's Television Workshop, l'ancien nom de l'organisation Sesame Workshop ;
 Crash Territory Wars, un deathmatch français très réputé de SA:MP (San Andreas Multi Player) ;
 Carat Total Weight (en français, poids total en carats), une variante de l'unité anglophone Total Carat Weight.

CTW est aussi un code qui peut faire référence à :
 , Arizona, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports